Luigi Di Gropello Tarino – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Nicola Tarino – architetto italiano